Inferno – pierwsza część Boskiej komedii autorstwa Dantego Alighieriego
 Inferno – pseudonim artystyczny Zbigniewa Promińskiego, perkusisty zespołu Behemoth
 Inferno – album zespołu Motörhead
 Inferno – album zespołu Lacrimosa
 Inferno – album Petry Marklund
 Inferno – system operacyjny
 Inferno – film Daria Argento z 1980
 Inferno – film Wiktora Grodeckiego z 2000
 Inferno – film Rona Howarda z 2016
 Inferno – film telewizyjny Macieja Pieprzycy z 2001
 Inferno – film telewizyjny w reżyserii Ellen von Unwerth
 Inferno – czasopismo poświęcone kolekcjonerskim grom karcianym
 Inferno – bohater kreskówki Ben 10
 Inferno – bohater kreskówki Transformerzy: Wojna o Energon
 Inferno – powieść Dana Browna, część serii o Robercie Langdonie
 Inferno – powieść Larry’ego Nivena i Jerry’ego Pournelle’a, nominowana do Hugo